Алекса́ндр Макси́мович То́карев () — советский государственный и партийный деятель, председатель Куйбышевского облисполкома (1959—1963), первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС (1963—1967), депутат Верховного Совета СССР 6—9-го созывов, Министр промышленного строительства СССР (1967—1984).

Биография 
Отец Александра был служащим, мать — домохозяйкой. После окончания школы в 1939 году Токарев поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт, на факультет промышленного и гражданского строительства. В октябре 1940 года был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном и Первом Белорусском фронтах, участвовал в боях за города Старая Русса, Брянск, Гомель, Варшава и Берлин.

В 1942 году вступил в ряды ВКП(б).

После окончания войны в октябре 1945 года Токарев вернулся в Куйбышев, где в 1949 году успешно окончил институт.

С 1949 года — работал на строительстве Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Был мастером, прорабом, начальником участка.

1951—1952 — секретарь Ставропольского горкома Куйбышевской области.

1952—1955 — первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПСС Куйбышевской области.

1956—1958 — заведующий отделом в Куйбышевском обкоме КПСС.

1958—1959 — секретарь Куйбышевского обкома КПСС.

1959—1963 — председатель Куйбышевского облисполкома.

1963—1967 — первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС.

С февраля 1967 года по февраль 1984 года — Министр промышленного строительства СССР.

Член ЦК КПСС в 1966—1986 год

Депутат Верховного Совета СССР 6—9-го созывов.

С 1984 года — персональный пенсионер союзного значения.

Скончался 31 июля 2004 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды и звания 
За участие в военных действиях был награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

См. также 
 Главы Самарского региона

Примечания

Источники 
 Токарев Александр Максимович Самарская губерния — история и культура
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0000/da00c4f8 Биография Токарев Александр Максимович]
 Фотографии и биография из жизни Александра Токарева//Историческая Самара

Первые секретари Новокуйбышевского горкома КПСС
Первые секретари Куйбышевского обкома КПСС
Председатели Куйбышевского облисполкома
Персональные пенсионеры союзного значения
Члены ЦК КПСС
Министры промышленного строительства СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Секретари Тольяттинского горкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС